Эрик Александр Юханссон (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Бёлян». На взрослом уровне до 2018 года выступал в низших дивизионах Швеции за «Скреа», «Винберг», «Стафсинге» и «Улларед».

В феврале 2018 года Юханссон перешёл в «Твоокер», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три года. 18 февраля дебютировал в его составе в матче группового этапа кубка Швеции с «Эребру». Александр появился на поле в стартовом составе и на 76-й минуте уступил место Альбину Винбу. 7 апреля во встрече стартового тура нового сезона провёл первую игру за клуб против «Утсиктена», а уже через неделю в матче с «Оскарсхамном» забил первый мяч. В общей сложности за два сезона, проведённых в клубе, Юханссон принял участие в 62 встречах во всех турнирах и забил 18 голов.

26 ноября 2019 года стал игроком «Варберга», завоевавшего по результатам сезона право выступать в Алльсвенскане. Впервые в чёрно-зелёной футболке появился на поле 24 февраля 2020 года в игре группового этапа кубка страны с «Хаммарбю», появившись на поле в середине второго тайма вместо Густава Нурлина. Через три минуты после появления забил единственный мяч своей команды в игре. 21 июня 2020 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись с первых минут в гостевой встрече с «Мальмё». На 9-й минуте он открыл счёт в игре, замкнув передачу Юакима Линднера. Матч завершился результативной ничьей (2:2).

Вторую половину 2020 года провёл на правах аренды в норвежском «Саннес Ульфе». Там он сыграл в 8 матчах первого дивизиона, но результативными действиями не отметился. В марте 2021 года также на правах аренды на полгода отправился в «Браге», выступающий в Суперэттане.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Улларед»
Игроки ФК «Твоокер»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Саннес Ульф»
Игроки ФК «Браге»